The Beginning – album dei Mercyful Fate del 1987
 The Beginning – album dei Brooklyn Bounce del 1997
 The Beginning – album di Trae tha Truth del 2008
 The Beginning – album dei JYJ del 2010
 The Beginning – album dei The Black Eyed Peas del 2010
 The Beginning – album dei Blackmore's Night del 2012
 The Beginning – singolo degli One Ok Rock del 2012